О́рдуэй () — фамилия. Известные носители:

 Ордуэй, Джерри — американский писатель.
 Ордуэй, Джон Малкольм — американский дипломат.
 Ордуэй, Мелисса — американская актриса.